jye steht für:

 Judäo-jemenitisches Arabisch (ISO-639-3-Code), Varietät von Judäo-Arabisch

Siehe auch:
 Jie

Abkürzung